World Production est la régie publicitaire des éditions Dupuis fondée par Georges Troisfontaines.

Notes et références 

Dupuis